International Sport Shooting Federation — Международная федерация спортивной стрельбы
 International Sea Sport Federation — Международная федерация морских видов спорта
 International Stainless Steel Forum